Jüdischer Friedhof Steinbach am Donnersberg steht für:

* Alter jüdischer Friedhof (Steinbach am Donnersberg) in Steinbach am Donnersberg, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Neuer jüdischer Friedhof (Steinbach am Donnersberg) in Steinbach am Donnersberg, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz